Royal Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Royal Theater (Georgia), ID-Nr. 01000646
 Royal Theater (Pennsylvania), ID-Nr. 80003619

Siehe auch:
 Royal Theatre
 Theatre Royal